Följande är en lista över svenska herrlandslagsspelare i fotboll som gjort 30 eller flera officiella landskamper för Sveriges fotbollslandslag. Spelarna sorteras först efter det totala antalet landskamper och sedan efter efternamnet. Inhopp räknas även officiellt som en landskamp.

Översikt 
Sveriges herrlandslag i fotboll har traditionellt varit ett starkt lag, med tolv VM-framträdanden, där de tagit ett silver och två bronsmedaljer. Sverige har även tagit tre medaljer, varav ett guld vid olympiska sommarspelen. Sverige spelade sin första landslagsmatch mot Norge 1908 och tävlade i sin första internationella turnering, olympiska sommarspelen, samma år. Sedan dess har Sverige kvalificerat sig regelbundet för VM och OS samt EM. De bästa resultaten i VM är en andra plats (som värdland) 1958 och två tredjeplatser 1950 och 1994. I OS har Sverige lyckats vinna guld i 1948 samt två brons i 1924 och 1952. Det bästa resultatet i EM är en semifinal-förlust i 1992 som värdland för turneringen.

Elva svenska spelare är med i FIFA Century Club, efter att ha spelat 100 eller fler landskamper. Caroline Seger är den svenska spelare som spelat flest landskamper med sina 218 framträdanden. Björn Nordqvist, med 115 landskamper för Sverige, var världsrekordhållare för antalet landskamper när han avslutade sin landslagskarriär 1978. Zlatan Ibrahimović är landslaget bästa målskytt med 62 mål på 118 landskamper. På andra plats är Sven Rydell med 49 mål på 43 landskamper och på tredje plats är Gunnar Nordahl med 43 mål på bara 33 landskamper. På fjärde plats är Henrik Larsson som med sina 37 mål delar på ett rekord i VM för den längsta perioden mellan en spelares första och sista mål, med 12 år, då han gjorde mål i både VM 1994 och VM 2006.

Tre svenska landslagsspelare har blivit skyttekungar i en internationell turnering, Herbert Carlsson (som inte ingår i denna lista då han endast spelat 20 landskamper) vid olympiska sommarspelen 1920, Gunnar Nordahl vid OS 1948 och Tomas Brolin vid EM 1992. Inga svenska spelare har tilldelats VM:s Guldsko, men Kennet Andersson fick Silverskon 1994 och Martin Dahlin vann Bronsskon i samma turnering. En Bronssko vanns också av Ralf Edström i VM 1974. Fyra svenska spelare har blivit uttagna i VM:s All-Star Team, Erik Nilsson 1950, Orvar Bergmark och Gunnar Gren 1958 samt Tomas Brolin 1994.

Teckenförklaring

Lista över spelare

Referenser

Kommentarer

Källor 
Böcker

Online

Svenska herrlandslagsspelare i fotboll
Landslagsspelare